Dürrer Bach ist ein Gewässername:

 Dürrer Bach (Grünbach), linker Zufluss des Grünbachs (zur Elbe) vor dem Amselsee bei Rathen, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Dürrer Bach (Ilm), linker Zufluss der Ilm (zur Saale) vor Tiefurt, kreisfreie Stadt Weimar, Thüringen
 Dürrer Bach (Strem), linker Zufluss der Strem bei Rauchwart, Bezirk Güssing, Burgenland

Siehe auch:
 Dürrbach
 Dürrenbach